relics – pol. relikwie
 Relics – album Pink Floyd
 Relics – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 Relics – nazwa, pod którą rozpoczął działalność brytyjski zespół muzyczny Push Baby

Zobacz też 
 Supersonic and Demonic Relics